В Соединённых Штатах насчитывается 2 округа с названием Полдинг ():
 округ '''Полдинг''' — штат Джорджия
 округ '''Полдинг''' — штат Огайо